Tarnowa (Brudzew), dorp in de Poolse gemeente Brudzew, powiat Turecki.
 Tarnowa (Poddębice), dorp in de Poolse gemeente Poddębice, powiat Poddębicki.
 Tarnowa (Pyzdry), dorp in de Poolse gemeente Pyzdry, powiat Wrzesiński.
 Tarnowa (Rakoniewice), dorp in de Poolse gemeente Rakoniewice, powiat Grodziski.
 Tarnowa (Tuliszków), dorp in de Poolse gemeente Tuliszków, powiat Turecki.